— железнодорожная станция принадлежащая Keio Corporation расположенная в городе Тёфу. Подземная станция метро открыта 19 августа 2012 года. На станции были установлены платформенные раздвижные двери, а не автоматические платформенные ворота, обычно устанавливаемые в Японии во время модернизации старых и постройки новых станций метро.

Планировка станции 
2 пути и две боковые платформ.

Близлежащие станции

Галерея